coffee shop – lokal serwujący kawę
 coffee shop – lokal serwujący tzw. miękkie narkotyki, m.in. marihuanę i haszysz
 Coffee Shop – singel grupy Red Hot Chili Peppers